Wohltätigkeitsverein steht für

 einen Hilfsverein im Allgemeinen
 Wohltätigkeitsverein (Hilfsorganisation), eine jüdische Hilfsorganisation

Wohltätigkeitsverein bezeichnet insbesondere

 Wohltätigkeitsverein der Synagogengemeinde Hannover, 1762 in der Calenberger Neustadt gegründet